Jônio pode se referir a:
 jônios ou jônicos - povo helênico oriundo da Jônia, arquipélago localizado no Mar Egeu.
 ordem jônica - uma das ordens arquitetônicas clássicas.
 modo jônio - escala possuindo o dó como nota inicial e final, similar ao modo maior moderno.

Desambiguação